Dit is een lijst van Formule E-races, ook wel ePrix's genoemd.

Huidige en voormalige races 
Zie Formule E seizoen 2022-2023 voor het schema van dit jaar.

Gesorteerd op ePrix 
De races van dit seizoen zijn vetgedrukt weergegeven.

Gesorteerd op land 
De races van dit seizoen zijn vetgedrukt weergegeven.

Gesorteerd op circuit 
De races van dit seizoen zijn vetgedrukt weergegeven.

Races per seizoen

Seizoen 1-10

Zie ook
 Lijst van Formule E-coureurs
 Lijst van ePrix-winnaars

Externe link
 FIA Formula E

 
Formule E-races